Финно-во́лжские языки́ (волжско-финские языки) — гипотетическая группа языков в составе финно-угорской ветви уральских языков, образовавшаяся в результате отделения от финно-пермского языкового единства прапермского и прамарийского языков. Распространены от Средней и Верхней Волги в России до Фенноскандии.

Раньше марийские и мордовские языки объединяли в отдельную волжскую группу, восходящую к прамарийско-мордовскому праязыку. Однако, в связи со слишком малым количеством марийско-мордовских сепаратных параллелей, эта концепция отвергнута. Мордовские языки обнаруживают больше схождений с прибалтийско-финскими языками (остаётся дискуссионным вопрос, достаточно ли у них общих новаций для постулирования прафинно-волжского этапа), а марийский предлагается выделять как отдельную ветвь финно-пермских языков, более близкую к пермским языкам.

Классификация 

 прибалтийско-финская подгруппа (финская)
 саамская подгруппа
 мордовская подгруппа
 мокшанский язык
 эрзянский язык
 языки, точное место которых в классификации неясно:
 муромский язык 
 мерянский язык 
 мещерский язык 
 язык(и) субстратной топонимии Русского Севера

Хронология 
Последовательный распад финно-волжского праязыка (обособление от линии «прауральский — современный финский») датируется методами глоттохронологии следующим образом:
 3400 лет назад отделились мордовские языки (35,6 % сходства с финским)
 3000 лет назад саамские (40 % сходства)
 1000 лет назад эстонский (72,7 % сходства)

Примечания 

Финно-волжские языки
Финно-угорские языки
Уральские языки